O Campeonato Asiático de Futebol Feminino Sub-19 é o torneio qualificatório do continente asiático para o Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20.

O torneio inicial deu-se na Índia, no ano de 2002 e desde então é realizado a cada dois anos. A Seleção Japonesa é a maior campeã do torneio, tendo ganho 3 títulos, até a edição de 2011.

Edições

Títulos

Ver também
Copa da Ásia de Futebol Feminino

Competições de futebol de categorias de base
Competições de seleções de futebol feminino